Montanhas Nafusa (, em língua berbere:Adrar n Infusen) é uma região montanhosa no oeste da Líbia onde se concentra a maior parte da população berbere do país.

Ver também 
 Frente das Montanhas Nafusa

Referências 

Nefusa